

Toponymie 
 El Hierro ou île du Méridien, l'une des îles de l'archipel des Canaries.

Anthroponymie 
 José Hierro (1922-2002), poète espagnol

Cinéma et télévision 
 Hierro, film espagnol de Gabe Ibáñez (2009) ;
 Hierro, mini-série franco-espagnole (2019).